Stora Krokvattnet kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Stora Krokvattnet (Blomskogs socken, Värmland), sjö i Årjängs kommun, 
Stora Krokvattnet (Töcksmarks socken, Värmland), sjö i Årjängs kommun,  (12,5 ha)

Se även
Krokvattnet
Stor-Krokvattnet

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn